Пожема-Ю — название рек в России:
 Пожема-Ю — приток Колокольни, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.
 Пожема-Ю — приток Сыни, протекает в ЯНАО и ХМАО.
 Пожема-Ю — приток Харуты, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.